Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Halard et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
New Haven
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en août 2000